de toestand waarbij iemand niet heeft gegeten of gedronken
de toestand waarbij iemand geen alcoholische dranken heeft genuttigd
nil per os, nuchter door de mond (in verband met een medisch onderzoek of een operatie), zie per os (door de mond)
Bloedglucosespiegel, in verband met alcoholconsumptie
Nuchtere darm
een nuchter kalf heeft slechts moedermelk gedronken